Slovo Krypto má více významů:
 předpona s možnými významy skrytý, tajný, ukrytý z řeckého kryptos (například kryptofašista může svoje fašistické přesvědčení pokrytecky skrývat a odmítat samotný fašismus, anebo zároveň vykonávat kroky k podpoře tohoto směru pomocí překroucení cílů úplně protikladných ideologií k fašismu, či těch většinových)
 slangový výraz pro slovo kryptoměna (vložil jsem peníze do krypta), anebo předpona naznačující vztah ke kryptoměnám (třeba NFT CryptoKitties, kryptorubl)
 předpona s významem kryptografický (třeba kryptogram, kryptoanarchismus, kryptoměna)